DK ima več pomenov:
 dvočrkovna kratica za dvočrkovno kratico.
 mednarodna avtomobilska oznaka in tudi vrhnja internetna domena Danske.

Glej tudi